Йоганнес Штарк (, 15 квітня 1874 — 21 червня 1957) — німецький фізик, Нобелівський лауреат з фізики 1919 року. Премія «За відкриття ефекта Доплера в канальних променях та розщеплення спектральних ліній в електричному полі (ефект Штарка)».

Біографія 
Роботи відносяться до оптики, атомної фізики, теорії валентності. В 1905 році виявив ефект Доплера в каналових променях, в 1913 — явище розщеплення спектральних ліній в електричному полі (ефект Штарка). Дав у 1907 році пояснення рентгенівському випромінюванню та вторинній емісії електронів, які виникають при гальмуванні катодних променів.

Активний противник теорії відносності. У роки гітлерівського режиму проявив себе ярим нацистом.

Освіта 

Почав навчання у гімназії імені Кристіана Ернста (Gymnasium Christian-Ernestinum) у Байройті, згодом продовжив навчання у гімназії імені Альберта Великого (Albertus-Magnus-Gymnasium) у Регенсбурзі. 

Після отримання абітуру (німецький атестат зрілості, що дає право на вступ до університету) з оцінкою "відмінно" поступив на навчання до Мюнхенськомго університету Людвіга-Максиміліана, де згодом отримав ступінь доктора філософії після захисту роботи під назвою Дослідження окремих фізичних, особливо оптичних властивостей сажі (Untersuchungen ueber einige physikalische, vorzüglich optische Eigenschaften des Russes). В університеті його спеціалізацією були фізика, математика, хімія та кристалографія.

Через який час пройшов габілітацію у Геттінгенському університеті, де був викладачем.

Основні праці

Роботи з фізики 
 з Паулем Софосом Епштейном: Der Stark-Effekt. Battenberg Verlag 1965 (Nachdruck seiner Arbeiten zum Stark-Effekt)
 Die Entladung der Elektricität von galvanisch glühender Kohle in verdünntes Gas. (Sonderabdruck aus Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge, Band 68). Leipzig 1899
 Der elektrische Strom zwischen galvanisch glühender Kohle und einem Metall durch verdünntes Gas. (Sonderabdruck aus Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge, Band 68). Leipzig 1899
 Aenderung der Leitfähigkeit von Gasen durch einen stetigen elektrischen Strom. (Sonderabdruck aus Annalen der Physik. 4. Folge, Band 2). Leipzig 1900
 Ueber den Einfluss der Erhitzung auf das elektrische Leuchten eines verdünnten Gases. (Sonderabdruck aus Annalen der Physik. 4. Folge, Band 1). Leipzig 1900
 Ueber elektrostatische Wirkungen bei der Entladung der Elektricität in verdünnten Gasen. (Sonderabdruck aus Annalen der Physik. 4. Folge, Band 1). Leipzig 1900
 Kritische Bemerkungen zu der Mitteilung der Herren Austin und Starke über Kathodenstrahlreflexion. (Sonderabdruck aus Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Jahrgang 4, Nr. 8). Braunschweig 1902
 Prinzipien der Atomdynamik. Teil 1: Die elektrischen Quanten. Leipzig 1910
 Prinzipien der Atomdynamik. Teil 2: Die elementare Strahlung. Leipzig 1911
 Schwierigkeiten für die Lichtquantenhypothese im Falle der Emission von Serienlinien. (Sonderabdruck aus Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Jahrgang XVI, Nr. 6). Braunschweig 1914
 Bemerkung zum Bogen- und Funkenspektrum des Heliums. (Sonderabdruck aus Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Jahrgang XVI, Nr. 10). Braunschweig 1914
 Folgerungen aus einer Valenzhypothese. III. Natürliche Drehung der Schwingungsebene des Lichtes. (Sonderabdruck aus Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik. Heft 2, Mai 1914), Leipzig 1914
 Methode zur gleichzeitigen Zerlegung einer Linie durch das elektrische und das magnetische Feld. (Sonderabdruck aus Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Jahrgang XVI, Nr. 7). Braunschweig 1914
 Prinzipien der Atomdynamik. Teil 3: Die Elektrizität im chemischen Atom. Leipzig 1915
 Natur der chemischen Valenzkräfte. 1922
 Die Axialität der Lichtemission und Atomstruktur. Berlin 1927
 Atomstruktur und Atombindung. A. Seydel, Berlin 1928 
 Atomstrukturelle Grundlagen der Stickstoffchemie. Leipzig 1931
 Fortschritte und Probleme der Atomforschung. Leipzig 1931
 Physik der Atomoberfläche. 1940

Роботи політичної тематики 
 Die gegenwärtige Krisis in der deutschen Physik. 1922
 з Філіпом Ленардом: Hitlergeist und Wissenschaft. 1924
 Die Verjudung der deutschen Hochschulen. in: Nationalsozialistische Monatshefte, Heft 8 (November 1930)
 Nationalsozialismus und Katholische Kirche. 1931
 Zentrumspolitik und Jesuitenpolitik. 1931 
 Nationalsozialismus und Katholische Kirche. II. Teil: Antwort auf Kundgebungen der deutschen Bischöfe. 1931
 Nationalsozialismus und Lehrerbildung. 1931
 Nationale Erziehung, Zentrumsherrschaft und Jesuitenpolitik. 1932
 Adolf Hitlers Ziele und Persönlichkeit. 1932 (Ціль та персона Адольфа Гітлера)
 Adolf Hitler und die deutsche Forschung. Ansprachen auf d. Versammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Hannover. Berlin, 1934.
 Nationalsozialismus und Wissenschaft. 1934
 The Pragmatic and the Dogmatic Spirit in Physics. In: Nature 141 (1938), S. 770-772
 з Вільгельмом Мюллером: Jüdische und deutsche Physik. Vorträge an der Universität München, 1941

Інші роботи 
 Johannes Stark, Andreas Kleinert Erinnerungen eines deutschen Naturforschers. - Bionomica-Verlag, Mannheim 1987, ISBN 3-88208-011-6 (falsch im Buch: 3-88208-0-6)

Література 
 Залесский К. А. Кто был кто в Третьем рейхе. Биографический энциклопедический словарь. М., 2003

Див. також 
 Ефект Штарка

Джерела

Посилання 
 «Хронос» 
 «Люди» 

Випускники Мюнхенського університету
Німецькі фізики
Члени Національної Академії деї Лінчеї
Нагороджені медаллю Маттеуччі
Члени Леопольдини
Викладачі Геттінгенського університету
Науковці Вюрцбурзького університету
Викладачі Грайфсвальдського університету